Hotel Victoria heißen:

 Hotel Victoria (Berlin), ehemaliges Hotel in Berlin
 Hotel Victoria (Hannover), ursprünglich 1821 von Laves als „Haus von Bremer“ an der Georgstraße in Hannover errichtetes Gebäude, 1905 abgebrochen
 Hotel Victoria (Stavanger), Hotel in Stavanger
 Hotel Victoria (Stuttgart), ehemaliges Hotel in Stuttgart
 Hotel Victoria (Warschau), Hotel in Warschau
 Hotel Victoria (Wien), ehemaliges Hotel in Wien
 Kaiserhof Victoria, Bad Kissingen
 Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, Interlaken

sowie:
 Hotel Victoria (Fernsehshow), deutsche Fernsehserie 1961–1968